Campugnan egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2014 Jean Vezain
 2014–2020 Gilles Laé

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 Polgármesterek

Jegyzetek 

Gironde megye települései